Лилиян Йорданов Маринов е български футболист, който играе като полузащитник. Роден е на 30 август 1997 г. Син на първия Български футболист играл за четирите Софийски гранда. Наричан още Големия Шлем Левски, ЦСКА, Славия и Локомотив, Йордан Маринов.

Кариера 
Лилиян Маринов от 2014 до 2018 г. играе в Академик (Свищов).

Български футболисти
Футболисти на Академик (Свищов)
Родени в София